Puder est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Puder (1981-), catcheur (lutteur professionnel) et un pratiquant d'arts martiaux mixtes américain ;
  (1891-1951), marionnettiste allemand ;
 Harry Puder (1862-1933), major général prussien ;
  (1958-), peintre allemand.